En , Belno désigne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Belno est un village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Belno est un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Belno est un village de la Gmina Bieliny,
 Belno est un village de la Gmina Zagnańsk.